Jimmy Scott (zanger), een Amerikaans jazzzanger.
Jimmy Scott (percussionist), een Nigeriaans percussionist.
Jimmy Scott (voetballer), een Brits voetballer.